En sans inden for biologi og psykologi er en psykologisk metode for erfaringsindtryk.

Sans kan også henvise til:

 Sans (kortspil), som i danske kortspil betegner et stikspil uden trumf.